L'Estany Negre és un estany d'origen glacial del terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, de la Catalunya del Nord.

Està situat al sud-est del terme, a prop del límit amb el terme de Setcases, de la comarca del Ripollès. És a prop del circ on s'origina el Torrent de Carançà, a ponent del Pic dels Gorgs i del Pic de l'Infern, al nord, i dessota, de l'Estany Blau i al nord dels Pics de la Vaca.

Bibliografia

Referències 

Llacs de Fontpedrosa